Mužská čtyřhra Rolex Paris Masters 2019 probíhala na přelomu října a listopadu 2019. Do deblové soutěže pařížského tenisového Mastersu, hraného na tvrdém povrchu komplexu AccorHotels Arena, nastoupilo třicet jedna dvojic, o sedm více než v předchozím ročníku. Obhájcem titulu byl španělsko-americký pár Marcel Granollers a Rajeev Ram, jehož členové nehráli společně. Granollers nastoupil s Argentincem Horaciem Zeballosem, s nímž ve druhém kole nestačil na Brity Jamieho Murrayho a Neala Skupského. Spoluhráčem Rama se stal britský deblista Joe Salisbury, se kterým dohrál ve čtvrtfinále na raketách Ivana Dodiga a Filipa Poláška.

Vítězem se stal sedmý nasazený pár Francouzů Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut, který ve finále za minut zdolal ruskou dvojici Karen Chačanov a Andrej Rubljov po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–1. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1 000 bodů a získali čtrnáctou společnou trofej, respektive sedmou ze série Masters. 28letý Herbert vybojoval šestnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro 37letého Mahuta to bylo dvacáté sedmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (2. kolo)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (2. kolo)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (1. kolo)
  Mate Pavić /  Bruno Soares (1. kolo)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (semifinále)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (1. kolo)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (vítězové)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Paris Masters
Tenis ve Francii v roce 2019
ATP Tour 2019